Songcheon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songcheon-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla, 
 Songcheon-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,